Halsteadium är ett släkte av steklar. Halsteadium ingår i familjen bredlårsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bredlårsteklar
Halsteadium